

Села
 Смільник (Сяноцький повіт) — у Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства Республіки Польща, гміна Команча
 Смільник (Бещадський повіт) — у Бещадському повіті Підкарпатського воєводства, гміна Устрики-Долішні